|-
| (77101) 2001 DZ64||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77102) 2001 DM66||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77103) 2001 DJ67||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77104) 2001 DV67||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77105) 2001 DG69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77106) 2001 DH69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77107) 2001 DK70||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77108) 2001 DP71||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77109) 2001 DE73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77110) 2001 DG73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77111) 2001 DT73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77112) 2001 DK74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77113) 2001 DU74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77114) 2001 DJ75||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77115) 2001 DK75||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77116) 2001 DO75||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77117) 2001 DP76||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77118) 2001 DB79||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77119) 2001 DB81||||26 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (77120) 2001 DL81||||26 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (77121) 2001 DD88||||24 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77122) 2001 DF88||||24 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77123) 2001 DX88||||27 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77124) 2001 DA89||||27 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77125) 2001 DC89||||27 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77126) 2001 DX90||||21 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77127) 2001 DJ93||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77128) 2001 DA95||||19 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77129) 2001 DX97||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77130) 2001 DG99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77131) 2001 DK99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77132) 2001 DL101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77133) 2001 DM101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77134) 2001 DX102||||16 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77135) 2001 DT103||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 77136 Менділло (Mendillo)||||26 лютого 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (77137) 2001 DQ107||||20 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 77138 Puiching||2001 EN||2 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77139) 2001 EY||2001 EY||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77140) 2001 EC1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77141) 2001 ES1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77142) 2001 EC2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77143) 2001 EN3||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77144) 2001 EC5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77145) 2001 ES5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77146) 2001 EC6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77147) 2001 EV6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77148) 2001 EF7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77149) 2001 ER7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77150) 2001 EL8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77151) 2001 ER8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77152) 2001 EX8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77153) 2001 EZ8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77154) 2001 EO9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77155) 2001 ES10||||2 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (77156) 2001 EE11||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77157) 2001 EJ11||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77158) 2001 EN15||||15 березня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (77159) 2001 ED16||||15 березня 2001||Марксукера||Обсерваторія Марсукера
|-
| (77160) 2001 EK18||||13 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77161) 2001 EY18||||14 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77162) 2001 EL19||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77163) 2001 EM19||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77164) 2001 ER19||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77165) 2001 ES19||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77166) 2001 EV19||||15 березня 2001||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (77167) 2001 EB20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77168) 2001 EK22||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77169) 2001 ER22||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77170) 2001 EK23||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77171) 2001 EN24||||4 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77172) 2001 EF25||||14 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77173) 2001 ED26||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77174) 2001 FW||2001 FW||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77175) 2001 FP1||||19 березня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (77176) 2001 FU1||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77177) 2001 FD2||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77178) 2001 FH3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77179) 2001 FV4||||19 березня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (77180) 2001 FA5||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77181) 2001 FL6||||16 березня 2001||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (77182) 2001 FM8||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77183) 2001 FS8||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77184) 2001 FD9||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 77185 Черрі (Cherryh)||||20 березня 2001||Обсерваторія Джорджа||Д. Веллс, Алекс Круз
|-
| (77186) 2001 FS9||||20 березня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (77187) 2001 FY9||||22 березня 2001||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (77188) 2001 FZ9||||22 березня 2001||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (77189) 2001 FM10||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77190) 2001 FP10||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77191) 2001 FE11||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77192) 2001 FU12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77193) 2001 FD14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77194) 2001 FH14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77195) 2001 FB16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77196) 2001 FT16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77197) 2001 FB17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77198) 2001 FK17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77199) 2001 FH18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77200) 2001 FY18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

77100